Susini ist der Familienname folgender Personen:

 Clemente Susini (1754–1814), italienischer Modelleur
 Giancarlo Susini (1927–2000), italienischer Althistoriker
 Jean-Jacques Susini (1933–2017), französischer Politiker
 Laurent Susini (* 1965), französischer Genetiker

Sonstiges:
 Mount Susini, Berg auf Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis